Виктор Анатольевич Величкин () — советский хоккеист, нападающий.

В чемпионате СССР дебютировал в сезоне 1956/57 в составе московского «Локомотива». Выступал за команду в течение десяти лет. В сезонах 1966/67 — 1970/71 играл за команду классом ниже «Торпедо» Усть-Каменогорск, в сезоне 1969/70 также был помощником тренера.

Ссылки 
 https://hockey1946.ru/players/Velichkin_Viktor_Anatolyevich_21_04_1938

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Локомотив» Москва
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск